Traducerea cuvântului rusesc troika este trei de același fel. Cuvântul troika se poate referi la:

 O sanie trasă de trei cai;
 Un dans popular;
 Un triumvirat de judecători sau oameni politici;
 Troica NKVD, o comisie formată din trei membri înființată în scopul judecării rapide a dușmanilor poporului din Uniunea Sovietică, în timpul epurărilor staliniste. 

Troika se mai poate referi și la:
 Troika, un oraș în Suedia;
 Troika Games, o companie producătoare de jocuri pe calculator;
 Troika, olărit artistic în Cornwall (1963 - 1983);
 Troika, o formație de muzică new age;
 Troika, o cicolată norvegiană.

Împrumuturi lingvistice din rusă